Regno Unito
Partito Unionista – partito politico scozzese
Partito Unionista dell'Ulster (UUP) – partito politico nordirlandese
Partito Unionista Democratico (DUP) – partito politico nordirlandese
 Partito Unionista Protestante – partito politico nordirlandese del passato

Altri Stati
Partito Unionista – partito politico guatemalteco
Partito Unionista Democratico – partito politico sudanese
Partito Unionista Nazionale – partito politico greco
Partito Nazionale Unionista Progressista – partito politico egiziano